Ивановы:

 Ивановы (множественное число от Иванов, Иванова) — носители одной из самых часто встречающихся русских фамилий.
 Ивановы — стихотворение Н. А. Заболоцкого 1928 года.
 Ивановы — деревня в Холмогорском районе Архангельской области России.
 «Ивановы-Ивановы» — российский комедийный телесериал. Выходит на телеканале СТС с 2017 года.